Jadar – rzeka w zachodniej Serbii, prawy dopływ Driny
 Jadar – rzeka we wschodniej Republice Serbskiej, dopływ Drinjačy
 Jadar – region w Serbii

Zobacz też:
 Jadarit – minerał
 Jadar Sport Radom – polski klub siatkarski powstały w 2003 roku